Le tournoi de tennis de Suisse est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1968 se dispute à Gstaad du 15 au .

Annette Van Zyl remporte le simple dames. En finale, elle bat Julie Heldman.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Darmon et Annette Van Zyl.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Suisse

Lien externe 
  Site de la WTA

dames 1968
Suisse
Compétition de tennis à Saanen
Sport en Suisse en 1968
Tennis en juillet 1968